Der Begriff Exile bezeichnet:

 eine US-amerikanische Country-Rock-Band, siehe Exile (US-amerikanische Band)
 eine japanische J-Pop-Band, siehe Exile (japanische Band)
 den dritten Teil des Computerspiels Myst, siehe Myst#Myst_III: Exile
 ein Adventurespiel, siehe Exile (Computerspiel)
 Exile (Wisconsin), Ort in den Vereinigten Staaten
 eine Fernsehserie von BBC One Exile (Fernsehserie)

Sonstiges:
 Exile-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Exil
 Exiles-Nunatakker, Gebirgsgruppe im Viktorialand, Antarktika